Az 1990-es Roland Garros női versenyét a jugoszláv Szeles Mónika nyerte a német Steffi Graf előtt.

Kiemeltek 

  Steffi Graf (Döntős)</li>
  Szeles Mónika (Bajnok)</li>
  Arantxa Sanchez-Vicario (Második kör)</li>
  Gabriela Sabatini (Negyedik kör)</li>
  Zina Garrison (Első kör)</li>
  Manuela Maleeva (Negyeddöntős)</li>
  Mary Joe Fernández (Negyeddöntős)</li>
  Katerina Maleeva (Negyeddöntős)</li>

  Conchita Martinez (Negyeddöntős)
  Natalia Zvereva (Negyedik kör)
  Jana Novotná (Elődöntős)
  Judith Wiesner (Harmadik kör)
  Rosalyn Fairbank-Nideffer (Első kör)
  Raffaella Reggi (Második kör)
  Nathalie Tauziat (Negyedik kör)
  Laura Gildemeister (Negyedik kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Külső hivatkozások 
 Eredmények az ITFtennis.com honlapon 

N1